Bosquier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Bosquier (* 1942), französischer Fußballspieler
 Henriette Bosquier (1917–1984), französische Politikerin